El Masters de Madrid 2019, oficialment coneguda com a Mutua Madrid Open 2019 és una competició tennística professional jugada sobre terra batuda. És la 18a edició del torneig formant part de les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina i l'onzena en categoria femenina pertanyent als Premier Mandatory Tournaments de la WTA. Es va celebrar entre el 3 i el 12 de maig del 2019 a la Caja Mágica de Madrid, Espanya.

La tennista sèrbia Novak Đoković va guanyar el segon títol de la temporada i tercera corona a Madrid. Aquest títol li va permetre guanyar el 33è títol de categoria Masters i empatar amb Rafael Nadal al capdavant de més títols d'aquest categoria. La tennista neerlandesa Kiki Bertens va guanyar el títol més important del seu palmarès després de ser finalista en l'edició anterior. Va aconseguir el segon títol de la temporada i va esdevenir la primera campiona d'aquest torneig sense cedir un sol set. La parella masculina formada pel neerlandès Jean-Julien Rojer i el romanès Horia Tecău van guanyar per segona ocasió a Madrid. La parella femenina formada per la taiwanesa Hsieh Su-wei i la txeca Barbora Strýcová van guanyar el segon títol de la temporada i també el segon conjuntament.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2019
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019
2019 a Espanya